Odetta Sings Folk Songs – album Odetty wydany w roku 1963.

Utwory

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1963
Albumy folkowe
Albumy RCA Records